Élections législatives grecques de 2015 peut désigner :
les élections législatives grecques de janvier 2015 ;
les élections législatives grecques de septembre 2015.